Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju – coroczne zawody w łyżwiarstwie szybkim rozgrywane pod patronatem Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU). Pierwsze oficjalne mistrzostwa odbyły się w Amsterdamie w 1893 roku. W latach 1889-1892 także rozgrywano mistrzostwa, jednak były to imprezy nieoficjalne (Międzynarodowa Unia Łyżwiarska powstała w 1892 roku). Początkowo rywalizowali tylko mężczyźni, kobiety oficjalnie włączyły się do rywalizacji o medale w Sztokholmie w 1936 roku.

Od 2020 roku zawody te rozgrywane są co dwa lata, tym samym miejscu i czasie co mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim.

Medaliści

Kobiety

Mężczyźni

Tabela medalowa 
W tabeli uwzględniono tylko medale wywalczone na edycjach oficjalnych. Stan po MŚ 2022.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Światowej Unii Łyżwiarskiej 

!